Mark Christopher Randall (n. 1967), cestista statunitense
 Mark Leonard Randall (n. 1989), calciatore inglese